Altvater Gebirge kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jeseníky, bergskedja, Mähren-Schlesien, 
 Hrubý Jeseník (bergskedja), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar